Langot peut faire référence à :

Patronyme 

 François Langot (avant 1640 à Melun - ca. 1680 à Paris), dessinateur et chalcographe (graveur sur cuivre) français.
 Patrick Langot (1975-), violoncelliste français.

Toponyme 

 Saint-Germain-Langot est une commune française du département du Calvados en région Normandie.

Vêtement 
  ou kaupinam ou kaupina, mot en langue devanagari qui désigne le pagne traditionnel des lutteurs Kushti de l’Inde dans les arènes nommées akharas.

Références 

Patronyme français